PDS puede estar haciendo referencia a:

 Paradox Development Studio, un estudio desarrollador de videojuegos de Suecia;
 Protective Distribution System, un sistema de telecomunicaciones protegido;
 Persistent Data Structure, una estructura de datos preservando versiones anteriores;

Partidos políticos
 Partido del Socialismo Democrático (Partei des Demokratischen Sozialismus), un antiguo partido político de Alemania;
 Partido Democrático de la Izquierda (Partito Democratico della Sinistra), un antiguo partido político de Italia;
 Partido Democrático Senegalés (Parti Démocratique Sénégalais), partido político de Senegal;
 Partido Democrático Social (Partido Democrático Social), un antiguo partido político de Brasil;